Zawody biegowe na dystansie piętnastu kilometrów stylem klasycznym dla kobiet stojących odbyły się 10 marca o godz. 12:55 w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014